Bei der 43. Schacholympiade 2018 in Batumi spielten 184 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Zu jedem Gegner sind die im direkten Duell erreichten Brettpunkte angeführt.

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Einige Mannschaften reisten verspätet an, konnten aber das Turnier noch aufnehmen.
 In der ersten Runde wurden mehrere Mannschaften angesetzt, die nicht vor Ort anwesend waren. Die jeweiligen Gegner gewannen kampflos.
 Die Mannschaften IBCA, ICCD und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Blinden und Sehbehinderten (International Braille Chess Association), der Gehörlosen (International Chess Committee of the Deaf) sowie der Körperbehinderten (International Physically Disabled Chess Association).
 Die Mannschaft von Pakistan war gemeldet, reiste jedoch nicht an.

Weblinks 
 Vollständige Ergebnisse bei chess-results.com

2018 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 2018